A természetes cérium (Ce) négy izotópból áll: 136Ce, 138Ce, 140Ce és 142Ce, melyek közül a leggyakoribb a 140Ce (természetes előfordulása 88,48%), és ez az egyetlen elméletileg stabil izotóp – a 136Ce, 138Ce és 142Ce elméleti előrejelzések szerint kettős béta-bomló, de ezt a bomlást még nem figyelték meg. 35 radioizotópját írták le, közülük a legstabilabb a 144Ce (felezési ideje 284,893 nap), a 139Ce (137,640 nap) és a 141Ce (32,501 nap). A többi izotóp felezési ideje 4 napnál rövidebb, a többségé a 10 percet sem éri el. 10 magizomerje ismert.

Az ismert cériumizotópok tömegszáma a 119–157 tartományba esik (119Ce-től 157Ce-ig).

Standard atomtömeg: 140,116(1) u

Táblázat

Megjegyzések
 A megadott izotóp-összetétel a kereskedelmi minták nagy részét jellemzi, de lehetnek kivételek.
 Ismeretesek olyan geológiai minták, amelyek izotóp-összetétele a szokásos értékeken kívül van. Az atomtömeg bizonytalansága ezeknél meghaladhatja a jelzett hibahatárt.
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Cerium